Jérôme-Dominique Bourgeat (1760 - 1827), militaire français.
Lilian Bourgeat (1970 - ), artiste contemporain français.
Pascal Marion-Bourgeat (1961- ), cavalier français.
Pierrick Bourgeat (1978 - ), skieur français.